O Litoral Futebol Clube foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo.

Fundado em 1º de junho de 2004, clube ficou conhecido por ter como dono e idealizador o Rei Pelé, o seu Presidente Denys Altstut e também idealizador do projeto. O vice-presidente era o único irmão de Pelé, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca.

O escudo é formado pelas cores da bandeira brasileira, com três corações brancos contendo as letras LFC, uma homenagem a cidade de Três Corações, cidade natal de Pelé.

História 
Clube que priorizava a formação de novos jogadores para o futebol, e por isso, nunca disputou as divisões principais do Campeonato Paulista de Futebol profissional, jogando apenas nas categorias de base.

Para técnico, foi chamado Manoel Maria, ex-ponta-direita que jogou com Pelé no Santos, na seleção brasileira e no Cosmos.

Em 2008, o clube foi incorporado pelo Jabaquara, também de Santos, aliando o intuito de revelar novos talentos com um projeto paralelo de também re-erguer o tradicional time da cidade, vice-campeão estadual de 1927, novamente para as divisões principais do Campeonato Paulista. Em contra partida, parte da diretoria seguiu para a cidade de Monte Alegre do Sul, com um projeto para a formação de um novo clube, o Monte Alegre Futebol Clube.

Referências 

Clubes de futebol extintos de Santos
Clubes de futebol fundados em 2004